|}
Die Decauville-Bahn Narès–Inglis–Topçin–Vatiluk war um 1916 eine Militär-Schmalspurbahn in Griechenland.

Streckenverlauf 
Das 30–35 km lange Streckennetz mit einer Spurweite von 600 mm verlief halbkreisförmig von Narès (heute Nea Filadelfia, Νέα Φιλαδέλφεια) über Bumardza (heute Bougaríevo, Μπουγαρίεβο), Sari-Omer (Σαρή Ομέρ), Inglis (heute Anchialos, Αγχίαλος) und Topçin (heute Gefyra, Γέφυρα) nach Vatiluk (heute Vathylakkos, Βαθύλακκος).

Siehe auch 
 Karatzova-Decauville-Bahn
 Kodza-Déré-Decauville

Weblinks

Einzelnachweise 

DecauvilleBahnNaresVatiluk
DecauvilleBahnNaresVatiluk
Bahnstrecke in Griechenland
Decauville